Hemoterapia (gr. leczenie krwią) przetaczanie krwi jednego człowieka – drugiemu. Wprowadzenie choremu dożylnie jego własnej krwi lub podawanie jej preparatów jest określane jako autohemoterapia.

Bibliografia 
 

Transfuzjologia